Ernst Kutzer ist der Name folgender Personen:

* Ernst Kutzer (Illustrator) (1880–1965), österreichischer Grafiker, Illustrator und Autor
 Ernst Kutzer (Komponist) (1918–2008), deutscher Komponist und Musikpädagoge